Kajetan Wincenty Kurzeniecki (Korzeniecki, Korzeniewski) herbu własnego (zm. po 1793) – regent kancelarii mniejszej litewskiej w 1775 roku, sędzia ziemski piński i cześnik piński w 1765 roku.

Poseł na Sejm 1776 roku z województwa wołyńskiego.

Bibliografia 
 Series Senatorow y Posłow Na Seym Ordynaryiny Warszawski 1776. Roku : Z wyrazeniem Ich Rezydencyi gdzie ktory stoi / zbiorem Seb. Kaź. Jabłońskiego, 1776, [b.n.s].
 Urzędnicy centralni i dostojnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII w. Spisy, oprac. H. Lulewicz, A Rachuba, Kórnik 1994, s. 218.

Cześnicy pińscy
Członkowie stanu rycerskiego I Rzeczypospolitej
Kajetan Wincenty Kurzeniecki
Posłowie na sejm zwyczajny 1776
Posłowie na Sejm I Rzeczypospolitej (województwo wołyńskie)
Regenci kancelarii mniejszej litewskiej
Sędziowie ziemscy pińscy
Urzędnicy ziemscy I Rzeczypospolitej